Rivière Fraser kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Fraser (vattendrag i Kanada, lat 47,45, long -79,08), Québec, 
 Rivière Fraser (vattendrag i Kanada, lat 45,58, long -72,25), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar